Лас Ангустијас има више значења:

 Лас Ангустијас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Ангустијас, Кабаљеро (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Ангустијас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Ангустијас (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику